Ди́мо () — молдавская фамилия греческого происхождения. Известные носители:

 Димо, Николай Александрович (1873—1959) — советский почвовед.
 Димо, Ставрий — городской голова Кишинёва в 1831—1833 гг.